El topónimo Sanguñedo puede hacer referencia a:

Sanguñedo (Prevediños), lugar de la parroquia de Prevediños, concello de Touro, provincia de La Coruña.
Sanguñedo (A Esperela), lugar de la parroquia de Esperela, concello de Baleira, provincia de Lugo.
Sanguñedo (San Pedro de Río), lugar de la parroquia de San Pedro de Río, concello de Fonsagrada, provincia de Lugo.
Sanguñedo (O Burgo), lugar de la parroquia de Burgo, concello de Muras, provincia de Lugo.
Sanguñedo (Chorente), lugar de la parroquia de Chorente, concello de Sarria, provincia de Lugo.
Sanguñedo (Betán), lugar de la parroquia de Betán, concello de Baños de Molgas, provincia de Orense.
Sanguñedo (Vilar de Vacas), lugar de la parroquia de Vilar de Vacas, concello de Cartelle, provincia de Orense.
Sanguñedo (Campobecerros), lugar de la parroquia de Campobecerros, concello de Castrelo do Val, provincia de Orense.
Sanguñedo (Verea), lugar y parroquia del concello de Verea, provincia de Orense.
Sanguñedo (A Madanela de Montes), lugar de la parroquia de Madanela de Montes, cocello de Forcarey, provincia de Pontevedra.